Мария Шкаричич (; род. 6 августа 1977, Сплит, Югославия) — хорватская актриса театра и кино.

Биография 
Мария Шкаричич родилась в Сплите. Здесь окончила среднюю школу и занималась в Городском молодёжном театре.

В 1997 году, только с третьей попытки, ей удалось поступить в Академию драматического искусства в Загребе. Обучение в академии Мария окончила в 2003 году, но уже с 2001 начала играть в ведущих театрах Хорватии. Среди её работ, в частности, роли в спектаклях «Мандрагола» Хорватского национального театра в Сплите, «Диспут» и «Преступление и наказание» Хорватского национального театра имени Ивана Зайца в Риеке, «Невеста ветра» и «Васса Железнова» Хорватского национального театра в Загребе, «Красная Шапочка в городе» Загребского городского театра «Жар-Птица».

Сниматься в кино Мария начала с 2000 года. В её активе ряд телесериалов, короткометражных и полнометражных художественных фильмов. В 2011 году актриса была отмечена премией Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля. Она стала второй хорватской актрисой, которая получила эту награду.

Мария Шкаричич является доцентом Академии драматического искусства в Загребе, преподаёт актерское мастерство.

Творество 

Роли в кино

Роли в телесериалах

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы XXI века
Актрисы Хорватии
Выпускники Академии драматического искусства (Загреб)